KDG peut faire référence à : 
 Königliche Deutsche Gesellschaft, une association pour la langue allemande à Königsberg ;
 , à Wesel ;
 aéroport de Kardjali, un aéropost bulgare, selon le code AITA des aéroports ;
 , un régiment de cavalerie britannique ;
 , une encyclopédie musicale allemande.

Code IATA des aéroports